Blondeau:
 Marion Blondeau (* 1986, Saint-Claude), fransk skidskytt (fr)
 Patrick Blondeau (* 1968, Marseille), franska fotbollsspelare (fr)
 (Pierre-)Auguste(-Louis) Blondeau (1784, Paris – 1865, Paris), fransk kompositör, violinist och musikforskare (fr)
 Thierry Blondeau (* 1961, Vincennes), fransk kompositör (fr)
 Thylane (Léna Rose) Blondeau (* 2001), en fransk barn modell, fotomodell; dotter till Patrick Blondeau